Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 1996 genomfördes 8-10 mars 1996 i Stockholm, Sverige.

Resultat

Löpgrenar

Hopp- och kastgrenar

Flerkampsgrenar

Medaljfördelning

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1996
1996
Internationella friidrottstävlingar i Sverige
Internationella sportevenemang i Stockholm
Friidrottsåret 1996
Stockholm under 1990-talet